

Prénom 
 Sofiane Agoudjil  (, Clamart - ), est un karatéka français.

 Sofiane Allouache ( , Alger, - ), est un sportif algérien kabyle.
 Sofiane Amghar (1989 - , Verviers), est un des auteurs des attentats déjoués à Verviers.
 Sofiane Belhadj ou Sofiane Belhaj (1983 - ), est un militant politique belgo-tunisien connu pour son rôle dans la contestation qui précède la révolution tunisienne de 2010-2011.

 Sofiane Belmouden ( - ), est un comédien français.
 Sofiane BenBraham (, Montfermeil - ), est un footballeur franco-algérien évoluant au poste de défenseur ou de milieu de terrain.
 Sofiane Bencharif (, Ollioules - ), est un footballeur franco-algérien évoluant au poste d'attaquant avec l'Olympique de Béja
 Sofiane Bendebka  (, El Magharia - ), est un footballeur international algérien, qui évolue au poste de milieu de terrain au MC Alger.
 Sofiane Bengorine (, Sidi-Bel-Abbès - ), est un joueur de football algérien évoluant au poste de défenseur central.
 Sofiane Bouchar (, Skikda - ), est un footballeur algérien évoluant au poste de défenseur central.
 Sofiane Bouhdiba (, Tunis - ), est un démographe tunisien, spécialiste de la mortalité.

 Sofiane Boufal (, Paris - ), est un footballeur international marocain et évolue au poste de milieu de terrain au Southampton.
 Sofiane Chellat (, Soissons - ), est un joueur international algérien de rugby à XV et évolue au poste de pilier droit ou pilier gauche au RC Massy.
 Sofiane Feghouli (, Levallois-Perret - ), est un footballeur international algérien et évolue au poste de milieu de terrain au Galatasaray.
 Sofiane Guitoune (, Alger - ), est un joueur franco-algérien et international français de rugby à XV et évolue au Stade toulousain.
 Sofiane Hambli (, Mulhouse - ), est l'un des plus grands narco-trafiquants français de haschisch du .
 Sofiane Hanni (,  Ivry-sur-Seine - ),  est un footballeur international algérien et évolue actuellement au poste de milieu de terrain au RSC Anderlecht.
 Sofiane Khedaïria (, Valence - ), est un footballeur international algérien évoluant au poste de gardien de but à l'ES Sétif.
 Sofiane Khelili (, El Harrach - ), est un footballeur algérien évoluant comme défenseur pour le CR Belouizdad.
 Sofiane Milous ( - ), est un judoka français, évoluant dans la catégorie des -  au Judo Club Escales Argenteuil.
 Sofiane Oumiha  (, Toulouse - ), est un boxeur français évoluant dans la catégorie des poids légers. 
 Sofiane Pamart, pianiste, compositeur.
 Sofiane Takoucht, surnommé "Baby Face" ( - ), est un boxeur français.
 Sofiane Zermani (, Saint-Denis - ), est un rappeur français.

Patronyme 
 Youssef Sofiane (, Villefranche-sur-Saône - ), est un footballeur algérien au poste d'attaquant.

Homonymie de prénom